Akademischen Legionen steht für:
 
 Akademische Legion (1848), studentisches Freikorps
 Akademische Legion (Kärnten), Zusammenschluss von Korporationsstudenten im Kärntner Abwehrkampf
 Akademische Legion (Tirol)